Stromberg (Hunsrück), een kleine stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Stromberg (televisieserie), een Duitse televisieserie
Verbandsgemeinde Stromberg, een Verbandsgemeinde in Rijnland-Palts
Stromberg (Baden-Württemberg), een landstreek in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Stromberg (Oelde), een Duitse plaats in Oelde, Noordrijn-Westfalen
Stromberg, een vroegere naam van de Petersberg nabij Bonn in Noordrijn-Westfalen

Personen 
Hunt Stromberg, een Amerikaanse producer
Karl Stromberg, een personage uit de James Bondfilms